Tadeusz Żebrowski – polski duchowny katolicki
 Tadeusz Żebrowski – polski działacz społeczny, pedagog
 Tadeusz Żebrowski – polski dyplomata